Ängsblomflugor kan avse:

Ängsblomflugor (Chrysogaster) – svenskt namn på ett släkte i familjen blomflugor
Ängsblomflugor (Melanogaster) – svenskt namn på  ett släkte i familjen blomflugor